Bikin může být:
 Bikin (město) – město v Chabarovském kraji v Rusku
 Bikin (řeka) –  řeka na ruském Dálném východě